Донска́я улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Донская улица — улица в Алма-Ате.

Крымский полуостров 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто под контролем России
 Донская улица — улица в Севастополе.
 Донская улица — улица в Симферополе.

Россия 
 Донская улица — улица в Архангельске.
 Донская улица — улица в Екатеринбурге.
 Донская улица — улица в Иркутске.
 Донская улица — улица в Казани.
 Донская улица — улица в Липецке.
 Донская улица — улица в Москве.
Донская улица — прежнее название улицы Будаева в Нальчике.
 Донская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Донская улица — улица в Саранске.
 Донская улица — улица в Сочи.
 Донская улица — улица в Уфе.

Украина 
 Донская улица — улица в Запорожье.
 Донская улица — улица в Каменском.
 Донская улица — улица в Киеве.
 Донская улица — улица в Сумах.

См. также 
 Донская площадь
 Донской переулок
 Донской проезд